La nazionale di pallavolo maschile della Spagna è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Spagna ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Spagna.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'European Golden League 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

World League

Coppa del Mondo

European Golden League

Altri progetti

Collegamenti esterni